Šadići (Kunovo, Foča, BiH), uz rijeku Ćehotinu
Šadići na Sutjesci, Foča, BiH, uz rijeku Sutjesku
Šadići (Vlasenica, BiH)
Šadići Donji (Šadići Muslimanski)
Šadići Gornji (Šadići Srpski)